El término con la poli en los talones puede hacer referencia a:
The Chase, película de 1994;
Quick Change, película de 1990;